Тениски турнир за мушке парове на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржан је на теренима Свеенглеског клуба за тенис на трави и крокет у Вимблдону, у Лондону, од 28. јула до 4. августа 2012, што је први пут од кад је тенис поново уврштен у програм Олимпијских игара да се игра на трави. Учествовало је 64 играча из 25 држава. Турнир је организован од стране Међународног олимпијског комитета (МОК) и Међународне тениске федерације (ИТФ), и био је део АТП тура. Сви мечеви су играни на два добијена сета. Тај-брејк је коришћен у прва два сета.

Браниоци титуле били су Швајцарци Роџер Федерер и Станислас Вавринка, будући да су освојили златну медаљу на Олимпијским играма 2008. у Пекингу. Међутим, елиминисани су већ у другом колу од израелског пара Ерлих / Рам.

Браћа Боб и Мајк Брајан освојили су златну медаљу за САД победивши у финалу Французе Жоа-Вилфрида Цонгу и Микаела Љодру резултатом 6:4, 7:6(7:2). На тај начин комплетирали су златни слем каријере и постали тек други мушки пар у историји са тим достигнућем (после Тода Вудбриџа и Марка Вудфорда).

У мечу за треће место Жилијен Бенето и Ришар Гаске изборили су бронзу за Француску пошто су били бољи од шпанске комбинације Ферер / Лопез.

Освајачи сребра и бронзе у дублу придружили су се листи тенисера који су доносили олимпијске медаље за Француску у тенису. Од 1988. када је тенис поново уврштен у програм Олимпијских игара, медаље су освајали још само Арно ди Пасквале (бронза из 2000.) и Амели Моресмо (сребро из 2004.)

Распоред

Носиоци 

<ol start="1">
  Боб Брајан /  Мајк Брајан (победници, златна медаља)
  Микаел Љодра /  Жо-Вилфрид Цонга (финале, сребрна медаља)
  Ненад Зимоњић /  Јанко Типсаревић (четвртфинале)
  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (прво коло)

<ol start="5">
  Томаш Бердих /  Радек Штјепанек (друго коло)
  Роџер Федерер /  Станислас Вавринка (друго коло)
  Махеш Бупати /  Рохан Бопана (друго коло)
  Новак Ђоковић /  Виктор Троицки (прво коло)

Жреб 
Легенда

 INV = позив трипартитне комисије
 IP = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Завршница

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту АТП 
 Жреб  на сајту ИТФ

Мушки парови
Тенис 2012.